Wolfgang Weber (econoom) (1939-2019), Duitse econoom en academisch docent
 Wolfgang Weber (voetballer) (1944), Duitse voetballer